Port Charlotte bezeichnet:

 Port Charlotte, eine US-amerikanische Stadt in Florida
 Port Charlotte (Schottland), eine schottische Stadt auf der Insel Islay
 eine ehemalige schottische Whiskybrennerei in Port Charlotte, siehe Lochindaal (Whiskybrennerei)